Ettersbach ist ein Gewässername:

 Ettersbach (Iller), linker Zufluss des linken Arms der Iller vor Oberzollbrücke, Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ettersbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) vor Röt, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ettersbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs (linker Oberlauf des Waltenhofener Bachs) bei Wuhr, Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ettersbach (Wilde Gutach), linker Zufluss der Wilden Gutach in Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Etterbach